Наварредонда-де-ла-Ринконада ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия.  Занимает площадь 13,12 км². Население — 267 человек (на 2003 год). Расстояние до административного центра провинции — 68 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки